Ва́йтнау () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.
Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой. Население составляет 5116 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 65,22 км². Официальный код — 09 7 80 144.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии